Ebru Şahin puede referirse a:

Ebru Şahin, actriz turca;
Ebru Şahin, yudoca turca.